Csehország
 Vítonice, település a Kroměříži járásban
 Vítonice, település a Znojmói járásban